Malatya (district)
 Malatya (provincie)
 Malatya (stad)